Насеља:
Насеље у САД:
 Роза (Алабама), град у савезној држави Алабама
Насеља у Италији:
 Роза (Венето), насеље у округу Виченца, у региону Венето
 Роза (Виченца), насеље у округу Виченца, у региону Венето
 Роза (Кјети), насеље у округу Кјети
 Роза (Потенца), насеље у округу Потенца
 Роза (Палермо), насеље у округу Палермо
 Роза (Парма), насеље у округу Парма
 Роза (Порденоне), насеље у округу Порденоне
 Роза (Тревизо), насеље у округу Тревизо

Остало:
 Роза (име), женско име
 Розе боја, често погрешно роза боја
 Роза Хутор
 Роза Хутор екстрим парк
 Монте Роза, највиша планина у Швајцарској и други највиши врх Алпа